Перинтос може да се отнася за:

 античния град Перинтус (Perinthus) (по-късно известен като Heraclea), главен град на римската провинция Европа; в наше време Мармара Ерейли (Marmara Ereğlisi) във вилает Родосто, Турция
 Каваклия (дем Кукуш) – село в Егейска Македония, Гърция